Geografie
 Koń (Koejavië-Pommeren) - plaats in Polen
 Koń Grofecki - berg in Oekraïne
 Żabi Koń - berg op de grens van Polen en Slowakije
 Lodowy Koń - bergkam in het Slowaakse deel van het Tatragebergte

Muziek
 Koń (album) - album van het Poolse hiphop-duo Małe Miasta
 Szalony koń - "rock suite" van de Poolse band Budka Suflera

Overig
 Stanisław Koń - Pools piloot, actief in de Tweede Wereldoorlog voor zowel de Poolse als de Britse luchtmacht
 Koń Polski - Poolse cabaretgroep
 Koń woroneski - Russisch paardenras